Каспэ — фамилия.
 Каспэ, Ирина Михайловна (род. 1973) — российский литературный критик, культуролог.
 Каспэ, Святослав Игоревич (род. 1968) — российский политолог.